Iledon är ett släkte av svampar. Iledon ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Iledon